Васи́ль Би́ков — багатозначний термін, що може означати:
 Василь Биков — білоруський радянський письменник;
 Василь Биков — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу;
 Василь Биков — російський військовий корабель.